Кабанильяс-дель-Кампо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампинья-дель-Энарес. Занимает площадь 34,70 км². Население — 8905 человек (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Покровителем города считается святой Блас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города провинции Гвадалахара
Муниципалитеты Гвадалахары